Prager Handgriff steht für

 Eine deutsche Band, siehe Prager Handgriff (Band)
 Eine Technik bei der Geburtshilfe, siehe Prager Handgriff (Geburtshilfe)